

Patronyme 
 Sidney Bechet, clarinettiste américain.
 Cosme Béchet, juriste et écrivain saintongeais.
 Jacqueline Bechet-Ferber, artiste française. 
 Louis Samuel Béchet de Léocour, général 
 François Durand-Béchet, homme politique français.
 Louise-Marie-Julienne Charles-Béchet, femme d'affaires et de lettres à Paris.
 Michel Béchet (1941-2019), coureur cycliste français.

Toponyme 
 Bechet, ville de județ de Dolj, en Olténie, Roumanie.
 Bechet, cratère d'impact sur la surface de Mercure
 La Ferrière-Béchet, commune française.

Autres 
 Prix Achille-Béchet, prix de consécration biennal décerné par la province de Hainaut.
 Prix Sidney Bechet, distinction créée en 1970 par l'Académie du Jazz.

Homonymie
Homonymie de patronyme